

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Cool – comunità non incorporata della Contea di El Dorado, California
 Cool – città della Contea di Parker, Texas

Informatica 
 Cool – linguaggio di programmazione

Musica 
 Cool – brano musicale del musical West Side Story
 Cool – singolo dei The Time del 1981
 Cool – singolo di Gwen Stefani del 2005
 Cool – singolo di Alesso del 2015
Cool – singolo dei Jonas Brothers del 2019
 Cool jazz – corrente del jazz
 The Cool – album di Lupe Fiasco del 2007

Persone 
 Bebe Cool – musicista ugandese
 Fabien Cool – calciatore francese
 LL Cool J – rapper e attore statunitense
 Tré Cool – batterista statunitense

Televisione 
 Gelo a Smallville (Cool) – episodio della prima stagione di Smallville

Altro
 Cool – forma gergale che si può tradurre con "alla moda"